Реджинальд (Реджи) Джордж Придмор (; ) — английский хоккеист на траве, нападающий. Олимпийский чемпион 1908 года.

Биография 

Реджи Придмор родился 29 апреля 1886 года в пригороде британского города Бирмингем Эдгбастон.

Учился в Бедфорде. Уже в школе проявил себя как незаурядный игрок в хоккей на траве, крикет и регби.

В хоккее на травевыступал за «Ковентри» и сборную Уорикшира. 

В 1908 году вошёл в состав сборной Англии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, забил 10 мячей (четыре в ворота сборной Ирландии, по три — Шотландии и Франции).

В 1908—1913 годах провёл 19 матчей за сборную Англии по хоккею на траве.

В крикет играл за команды Уорикшира и Хартфордшира в Первом классе Англии.

Работал биржевым маклером. Участвовал в Первой мировой войне, был майором Королевской конной и полевой артиллерии. В 1916 году получил Военный крест за сражение на Сомме.

Погиб 13 марта 1918 года в бою против австро-венгерских войск на реке Пьяве близ итальянской Венеции. Похоронен на британском кладбище в итальянской Джавере, на его деревянном кресте написано «A most Gallant Sportsman and Comrade» («Самый отважный спортсмен и товарищ»).

Примечания 

Спортсмены по алфавиту
Хоккеисты на траве Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Артиллеристы Первой мировой войны (Великобритания)
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Хоккеисты на траве Англии
Крикетчики Великобритании
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки мужской сборной Англии по хоккею на траве